Nejtrestanější hráč Tipsport ligy je každoročně udělované ocenění pro hráče, jenž v základní části sezóny slovenské ligy obdržel nejvíce trestných minut.

Držitelé 

Trofeje a ocenění slovenské Tipsport ligy